HEE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Helena, Arkansas (Stati Uniti)